La Tribuna peut désigner :
La Tribuna, quotidien du Chili publié à Los Ángeles
, quotidien du Honduras publié à Tegucigalpa
La Tribuna, ancien quotidien italien publié à Rome de 1883 à 1945
La Tribuna, quotidien d'Espagne publié à Madrid

Dérivés
, quotidien d'Espagne publié à Albacete
La Tribuna Popular, ancien quotidien uruguayen publié à Montevideo de 1879 à 1960
La Tribuna Sammarinese, principal quotidien de Saint-Marin
La Tribuna di Treviso, quotidien italien publié à Trévise depuis 1978

Autres
La Tribuna, maison d'édition italienne, créée en 1954, ayant son siège à Plaisance.
, chanson du groupe chilien Quilapayún